Вейккаусліга 2013 — 83-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона здобув ГІК.

Підсумкова таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб РоПС взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Фінляндії 2013.
2. Клуб МюПа візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував третій у рейтингу Fair Play Фінляндії.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 

2013
Фінляндія
2013 у Фінляндії